Derk Jan van der Wijck (1760-1847), homme politique néerlandais.
 Frieda Van Wijck (1950(), animatrice de télévision belge.
 Harmen Jan van der Wijck (aussi Herman van der Wyck ; 1769-1847), baron, général, peintre paysagiste et écrivain néerlandais.
 Thomas Wyck ou Thomas Wijck ou Thomas Wijk (1616-1677), peintre néerlandais.